Finot se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pierre Adrien Prosper Finot
 Victor L. Finot